Самары-Ореховые () — село на Украине, находится в Ратновском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0724287101. Население по переписи 2001 года составляет 1082 человека. Почтовый индекс — 44115. Телефонный код — 3366. Занимает площадь 1,807 км².

Адрес местного совета 
44115, Волынская область, Ратновский р-н, с.Самары-Орехове

Ссылки 
 Самары-Ореховые на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Ратновского района